De Nederlandse Sectie van de Theosofische Vereniging werd in de 19e eeuw opgericht. Op 21 februari 1891 verleende de Internationale Theosofische Vereniging een oprichtingscharter voor de Dutch-Belgian Branch of the Theosophical Society, waarvan de zetel in Amsterdam  gevestigd werd. Bij de stichters van deze sectie zijn reeds mevr. Petronella Catharina Meuleman (beter bekend als Piet Meuleman) en  Willem Barend Fricke. Het jaar daarop werd in onderling overleg tussen de Nederlanders en de Belgen deze Sectie ontbonden. In 1897 bereikte Nederland het statutair vereiste aantal van 7 loges en kon de Nederlandse Sectie worden opgericht.

Voorzitters van de Theosofische Vereniging in Nederland
 Willem Barend Fricke (1897-1907)
 A.J. Cnoop-Coopmans (1907-1914)
 J.P.W. Schuurman (1914-1918)
 C.W. Dijkgraaf (1918-1927)
 C.R. Ramondt-Hirschmann (1927-1930)
 Dr. J.J. van der Leeuw (1930-1931)
 J. Kruisheer (1931-1945)
 Prof. Ir. E.L. Selleger 1945-1946
 Prof. Ir. J.N. van der Ley (1946-1954)
 Ir. B. Wouters (1954-1959)
 Ir. A.J.H. van Leeuwen (1959-1965)
 Wil C. Burger (1965-1966)
 Nel E. van der Schoot-Groot (1966-1974)
 Drs. Marijn Brandt (1974-1977)
 Ing. A.M.A. Heijbroek 1977-1983
 C.G.H. Vrolijk (1983-1987)
 Paul Zwollo (1987-1988)
 Prof. Dr. Wim van Vledder (1988-1992)
 Ali Ritsema (1993-2002)
 Wies Kuiper (2002-2009)
 Els Rijneker (2009 tot 2015)
 Wim Leys (2015 tot heden)

Actieve loges en centra in Nederland
 Loge Amersfoort
 Loge Amsterdam
 Centrum Apeldoorn
 Centrum Assen
 Loge Arnhem
 Loge Den Haag
 Loge Groningen
 Centrum Haarlem
 Loge Naarden/'t Gooi
 Centrum Leeuwarden
 Centrum Roermond
 Loge Rotterdam
 Loge Utrecht
 Centrum Zeeland
 Loge Zwolle

Externe link
De Theosofische Vereniging in Nederland

theosofie